Fuerza bruta puede referirse a:

En informática
 Ataque de fuerza bruta.
 Búsqueda de fuerza bruta
 La compañía teatral Argentina Fuerzabruta.
 La película Fuerza bruta, dirigida por Jules Dassin en 1947.